

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Szybka – część miasta Radziejów
 Szybka – część wsi Czołówek w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Radziejów